Abankin ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Sergejewitsch Abankin (1902–1965), sowjetischer Admiral
 Witold Andrejewitsch Abankin (* 1946), russischer Dissident und Menschenrechtsaktivist